James Alexander Thomson — (1958), biólogo estadunidense. 
James Thomson (engenheiro) — (1822–1892), engenheiro e professor, irmão mais velho de William Thomson, 1º Barão Kelvin.
James Thomson (ilustrador) — (1788–1850), gravurista britânico, famoso por seus retratos.
James Thomson (matemático) — (1786–1849), professor matemático irlandês, pai de William Thomson, 1º Barão Kelvin.
James Thomson (poeta) — (1700–1748), poeta e autor teatral escocês.

Desambiguações de antropônimos